Lettera anonima – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Società Italiana Cines
Lettera anonima (Super-Sleuth) – film del 1937 diretto da Ben Stoloff (Benjamin Stoloff)